Furmanov () può riferirsi a:
 Dmitrij Andreevič Furmanov – scrittore sovietico
 Rudol'f Davidovič Furmanov – attore sovietico
 Furmanov – città dell'oblast' di Ivanovo
 Furmanov – insediamento della oblast' di Orenburg
 6511 Furmanov – asteroide della fascia principale